Der Verbraucherkreis Industrieschmierstoffe (VKIS) ist eine Arbeitsgemeinschaft von Schmiermittel- und Kühlschmiermittel-Anwendern aus dem Bereich der metallverarbeitenden Industrie und von Fachleuten aus Forschung und Lehre.

Zielsetzung 
Zielsetzungen sind Gedankenaustausch, gemeinsame Projektarbeit, Erarbeitung von allgemeingültigen Prüfmethoden, Interessenvertretung der Industrieschmierstoffanwender bei Körperschaften im Rahmen der Erstellung und Anwendung von Gesetzen und untergesetzlichen Regelwerken.

Mitglieder 
Mitglieder können Personen aus dem Kreis der Schmiermittelverbraucher werden, wenn sie bereit sind, im Rahmen der Tätigkeiten des VKIS aktiv mitzuarbeiten. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt über den/die jeweilige/n Vorsitzende/n. Eine Vergütung für die Tätigkeit beim VKIS erfolgt nicht.

Die Mitarbeit im VKIS erfolgt ehrenamtlich, sämtliche Aufwendungen werden von den Mitgliedern direkt getragen. Der VKIS wird von niemandem finanziert.

Zweck der Arbeitsgemeinschaft 
Auf der Homepage des VKIS finden sich Veröffentlichungen von Mitgliedern des VKIS zu bestimmten Themen, sei es als Ergebnis einer Arbeitsgruppe oder die Publikation von Vorträgen.

Gemeinsam mit dem VSI (Verband Schmierstoffindustrie), den Berufsgenossenschaften und gegebenenfalls mit den Sozialpartnern werden Arbeitsblätter, Handlungshilfen für KSS – Anwender, Stofflisten und dergleichen erarbeitet und veröffentlicht.

Der VKIS veranstaltet in regelmäßigen Abständen Sitzungen und Fortbildungsveranstaltungen zu bestimmten und zu allgemeinen Themen rund um die Industrieschmierstoffe (Schwerpunkt: Kühlschmierstoffe).

Arbeitskreise 
Ende 2007 sind folgende Arbeitskreise aktiv:

VKIS – VSI – IGM Stoffliste
Biologische Untersuchungen von Kühlschmierstoffen
Korrosionsschutz
Korrosionswirkung auf Kupfer von Kühlschmierstoffen
Teilereinigung
Anforderungen an Werkzeugmaschinen
Multifunktionsöle
Abstimmung zu REACH

Bei der Normierung neuer, innovativer Prüfverfahren werden in den Arbeitskreisen Erfahrungen der Teilnehmer ausgetauscht, Lösungsansätze diskutiert, ggf. Ringversuche durchgeführt. Erfolgreiche Prüfverfahren werden zur Normierung (Fachausschuss Mineralölnormierung) weitergeleitet.

Geschichte 
Die Gründung erfolgte im Jahre 1977 von Mitarbeitern verschiedener und zum Teil in Konkurrenz stehenden Unternehmen, um Gedankenaustausch und gemeinsame Entwicklungsarbeiten zu den Themen Anwendung von Schmierstoffen und Kühlschmierstoffen zu leisten. Die Themenaufarbeitung erfolgt in Arbeitskreisen, die sich Firmen- und Institutsübergreifend mit bestimmten Schwerpunktsthemen beschäftigen.

Wirtschaftsverband
Deutsche Organisation (Technik)
Gegründet 1977